Иосия Вейтбрехт (6 ноября 1702, Шорндорф — 28 февраля 1747, Санкт-Петербург) — немецкий и впоследствии российский естествоиспытатель и физиолог.

Биография 
Окончил Тюбингенский университет, по его окончании получив степень магистра философии; был учеником Бернулли.

В 1721 году переехал в Россию, изучал медицину, физиологию и анатомию, преподавал в академической гимназии и в 1725 году стал адъюнктом Российской Академии наук.

В январе 1730 года был назначен профессором физиологии и читал её по Бургаве. В 1735 году от Кенигсбергского университета за диссертацию «De ferbuli constitutione petschizante» (СПб., 1735) получил степень доктора. В Санкт-Петербурге Вейтбрехт занимался также медицинской практикой и изучением кровоснабжения костей и мышц.

В 1739 году опубликовал трактат О «нефти».

В 1742 году вышло первое в мире руководство по синдесмологии за его авторством, в котором он описал более 90 связок.

В 1743 году срок его контракта истёк, и он лишился своей должности, однако на протяжении трёх лет, до 1746 года, оставался своего рода «внештатным академиком». Благодаря вмешательству Алексея Григорьевича Разумовского был в январе 1747 года восстановлен в статусе и назначен профессором анатомии, однако спустя чуть более месяца после этого умер при невыясненных обстоятельствах.

Память 
В честь И. Вейбрехта названы:
 Вейтбрехта мембрана — покровная мембрана позвоночника в области шеи (membrana tectoria)
 Вейтбрехта отверстие — отверстие в капсуле плечевого сустава
 Вейтбрехта связки — межостистые связки позвонков (ligamenti interspinalia)
 Вейтбрехта связка
 задняя менискобедренная связка (ligamentum meniscofemorale posterius)
 нижняя связка латеральной лодыжки (ligamentum malleoli externi inferius)
 Вейтбрехта сухожильное утолщение — утолщение средней части передней атланто-затылочной перепонки.
 Вейтбрехта хорда — косая хорда от бугристости локтевой к бугристости лучевой кости (chorda obliqua)
 Вейтбрехта хрящ — суставной диск в акромиально-ключичном суставе.

Библиография 
Основные сочинения:
 О гидрофобии, то есть боязни от воды по угрызении бешеной собаки. СПб. 1729
 О симпатии и антипатии. 1731
 О годах степенных. 1733
 О нефти // Примечаний на Ведомости. 1739. Части 49-59. С. 193—236.
 Syndesmologia sive historia ligamentorum corporis humani. 1742
 Ligamenti clavicularum communis descriptio
 Observationes anatomicae
 De vera significatione processus mamillarium cerebri
 De utero muliebri observationes anatomicae
 Syndesmologia (на французском и немецком яз.)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Биография в Электронной библиотеке «Научное наследие России»
 Научные работы в Электронной библиотеке «Научное наследие России»

Физиологи Германии
Физиологи Российской империи
Естествоиспытатели Российской империи
Действительные члены Петербургской академии наук
Персоналии XVIII века